

Patronyme 
Gabor ou Gábor est un patronyme d'origine hongroise. Il peut faire référence à :

 Dennis Gabor (1900-1979), physicien hongrois ;
 Georgeta Gabor (1962 -), gymnaste artistique roumaine ;
 Pál Gábor (1932-1987), scénariste et réalisateur hongrois ;
 Viki Gabor (2007-), chanteuse polonaise ;
 William A. Gabor (1922-2019), joueur américain de basket-ball.

 Trois sœurs américaines, d'origine hongroise :
 Magda Gabor (1914-1997), actrice américaine de télévision ;
 Zsa Zsa Gabor (1917-2016), actrice américaine ;
 Eva Gabor (1919-1995), actrice américaine.

Prénom 
Le nom de famille a pour origine un prénom hongrois, Gábor, signifiant Gabriel.

Mathématiques 
 Filtre de Gabor, filtre linéaire.

Homonymie de patronyme